Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Grammont » :

 Infanterie
 Le Régiment protestant de Gramont (1562-1563) 
 Le Régiment de Gramont (1615-1616)
 Le Régiment de Gramont (1642-1665) ou régiment de Gramont-liégois
 Le Régiment de Gramont (1706-1709)

 Cavalerie
 Le régiment de Grammont dragons ;
 Le régiment de Grammont cavalerie.

Homonymie d'unités militaires